Whitchurch ist der Name folgender Orte:

 Whitchurch (Bath and North East Somerset), Dorf in Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Whitchurch (Buckinghamshire), Dorf in Buckinghamshire, England
 Whitchurch (City and County of Cardiff), Stadtteil von Cardiff, Wales
 Whitchurch (Devon), Dorf in Devon, England
 Whitchurch (Devon (civil parish)), in Devon, England
 Whitchurch (Hampshire), Stadt in Hampshire, England
 Whitchurch (Herefordshire), Dorf in Herefordshire, England
 Whitchurch (Pembrokeshire), Dorf in Pembrokeshire, Wales
 Whitchurch (Shropshire), Stadt in Shropshire, England
 Whitchurch (South Somerset), Dorf in South Somerset, Somerset, England
 Whitchurch (Warwickshire), Dorf in Warwickshire, England
 Whitchurch-on-Thames, Dorf in Oxfordshire, England

Hanworth ist der Familienname folgender Personen:
 Maggie Jones, Baroness Jones of Whitchurch
Siehe auch:
Whitechurch